Чемпіонка Дів WWE (англ. Divas Championship WWE) — один з титулів WWE, заснований 20 липня 2008 року на бренді SmackDown!. Першою чемпіонкою стала Мішель Маккул.

Історія 
Мішель Маккул була першою дівою WWE яка претендувала на чемпіонський пояс в липні 2008 року на Great American Bash. З тих пір, декілька Дів вигравали заповітний пояс, в тому числі Маріс і Меліна, кожен з яких тримав його двічі. Також Мішель Маккул, будучи Чемпіонкою Дів, на pay-per-view Night of Champions у вересні 2010 року, перемогла жіночу Чемпіонку Меліну, ставши першою в історії WWE Єдиною Чемпіонкою Дів. Ей Джей Лі поставила рекорд по дням володіння титулом Чемпіонки Дів. Рекорд склав 295 днів.

Найбільша кількість виграних титулів

Посилання 

WWE